Locust Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Locust Grove Township (Arkansas)
 Locust Grove Township (Fremont County, Iowa)
 Locust Grove Township (Jefferson County, Iowa)